Raven es un personaje ficticio
de la serie de videojuegos de lucha Tekken. Raven es uno de los tres personajes introducidos en el videojuego de 2005 Tekken 5, junto con Asuka Kazama y Feng Wei. Su diseño está basado en el actor Wesley Snipes en su papel de Blade, protagonista de la película del mismo nombre y sus secuelas.En Tekken 7 Raven fue reemplazado en si por otro personaje del sexo femenino como el alias de "Master Raven" siendo esta la jefe del original Raven.

Historia

Personalidad 

Es un Agente de Inteligencia y Misterioso ninja que trabaja para una organización secreta, Raven parece que va en contra de los planes de Sergei Dragunov. Él participa en varios torneos con el fin de llevar a cabo las misiones de espionaje que recibe de sus superiores. Aunque se le describe como un miembro despiadado, en varias ocasiones explicará que sus acciones no son personales. Además, tenderá a advertir a los oponentes del Mishima Zaibatsu durante el sexto torneo, en particular a Baek Doo San en el modo campaña, donde dice: "Manténgase alejado de Mishima". Entonces, es posible que la organización para la que trabaja esté orientada a prevenir el mundo de las amenazas.

En última instancia, Raven y su organización son bastante neutrales, no participan en la rivalidad entre la G Corporation y Mishima Zaibatsu y ayudan a Lars Alexandersson y Alisa Bosconovitch.

El luchador parece estar tan ligado al secreto profesional que no se abre en sus diversas interacciones con los otros personajes. Sin embargo, aunque no se sabe mucho sobre él, hay información destilada aquí y allá. Sabemos que Raven no ocupa un lugar destacado en la organización para la que trabaja. De hecho, durante el quinto torneo, cuando descubre que Heihachi Mishima ha sobrevivido, espera las órdenes de arriba antes de actuar.

Dotado de una extraordinaria compostura, Raven no parece impresionado cuando se enfrenta a NANCY-MI847J en el sexto torneo. Además, se toma muy en serio su rango de ninja y no puede soportar que lo ridiculicen, como fue el caso durante su interludio con Yoshimitsu en Tekken 5.

Apariencia Física 

Raven es un Afrodescendiente con el cabello teñido de rubio, es de estatura alta y de complexión muy musculosa. En todo su rostro, podemos ver una cicatriz en forma de  "X"  en su rostro. En su modo Campaña de Escenario en Tekken 6, cuando se encuentra con Sergei Dragunov, se sorprende al verlo nuevamente muy probablemente una de las pocas ocasiones en la que a Dragunov se lo ve hablando o interactuando con otros personajes. Debido al diálogo que sostienen raven y dragunov es posible que Dragunov sea el responsable de la cicatrices en forma de X que lleva Raven en la cara. Raven viste principalmente atuendos de colores oscuros, acompañando sus actividades ninja que exigen cierta discreción. Además, notamos un tatuaje en su hombro izquierdo que representa el kanji "死" o "shi" en japonés que significa "muerte".

Tekken 5 
Un agente de inteligencia, cuyo nombre, edad y origen son absolutamente desconocidos. Un espía experto en espionaje, con habilidades en ninjutsu. Lo único que se conoce de él es su alias, «Raven».

Tras el final del IV Torneo del Rey del Puño de Acero, Raven asistió a la destrucción de Honmaru y a la supuesta «muerte» de Heihachi Mishima.

Cuando se convoca el V Torneo del Rey del Puño de Acero, Raven decide inscribirse para saber quién está detrás de la organización del torneo. Durante el mismo se topa con el propio Heihachi, que sobrevivió a la explosión; inmediatamente recibe órdenes de retirarse, abandonando de forma abrupta el torneo.

Tekken 6 
La Mishima Zaibatsu comenzó una serie de guerras de invasión por todo el globo. La Corporación G surgió como la principal oposición a los planes de Jin Kazama, líder de la Mishima Zaibatsu.

Tekken 7 

Aparece brevemente en un flashback donde él y sus hombres encuentran el cuerpo en coma de Jin Kazama en el desierto. Se desconoce si estuvo presente en el helicóptero de la ONU que explota después de los poderes diabólicos de Jin. Más tarde, sin embargo, en el episodio del personaje de Master Raven, ella menciona cómo Raven necesita ser "reentrenado", sugiriendo que al menos está vivo.

Curiosidades

 Se declaró en el sitio europeo Tekken 6 durante un tiempo que Raven es de Canadá. Sin embargo, en versiones posteriores del sitio, su nacionalidad se declara como desconocida.

 Las señales con las manos que realiza Raven son parte del Kuji-in , una técnica tántrica budista japonesa que se dice que también la practican los ninjas. 

 Raven se parece a los personajes del actor de Hollywood Wesley Snipes, Simon Phoenix de Demolition Man (cabello rubio) y el personaje de Marvel Comics Blade de la  serie de películas Blade en términos de matices, personalidad, tatuaje y vestuario.
 
 La pose de victoria "Te veré en el infierno" es una referencia al punto y caminar de Blade "te atraparé más tarde".

 Cuando se le preguntó a Namco si las similitudes eran intencionales, dijeron que simplemente querían un verdadero practicante de ninjutsu y un "chico negro genial" como personaje, y que las similitudes eran pura coincidencia.

 Raven también es similar a Ryu Hayabusa de las series Ninja Gaiden y Dead or Alive debido al hecho de que ambos visten principalmente de negro y son ninjas serios y estoicos que llevan a cabo su misión hasta el final.

 Raven fue expresado por Jack Merluzzi en Tekken 5, pero en  Tekken 6 , sin embargo, su actor de voz cambió a DC Douglas . No se ha indicado el motivo del cambio.

 Raven tiene algunas semejanzas con Killer B de la serie de manga Naruto ; Ambos son ninjas, tienen cabello rubio y usan lentes de sol.

 Raven tiene un parecido sorprendente con Bob Makihara después de que este último se cortan sus rastas.

Referencias 
 
 

Personajes de Tekken
Afroamericanos ficticios